Sierau ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Sierau (1898–?), deutscher Bergmann und Volkskammerabgeordneter 
 Ullrich Sierau (* 1956), deutscher Politiker (SPD)